Dúlamán to trzeci album irlandzkiej grupy folkowej o nazwie Clannad. Został wydany w roku 1976 przez wydawnictwo Gael Linn. Tytułowy Dúlamán to irlandzka nazwa pewnego gatunku wodorostu. O płycie mówi się, że jest to "szczytowy punkt ich twórczości korzystającej wyłącznie z tradycyjnego materiału".

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Album na stronie Northern Skyline

Przypisy 

Albumy Clannad
Albumy muzyczne wydane w roku 1976